Gillingham – miasto w Anglii, w hrabstwie Kent
 Gillingham – miasto w Anglii, w hrabstwie Dorset
 Gillingham – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Norfolk
 Gillingham – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wisconsin